Вьяна-дель-Больо (), Вьяна-до-Боло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вьяна. Занимает площадь 256,3 км². Население 3323 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Viana do Bolo

Муниципалитеты Оренсе